

Classifica

Legenda:

      Retrocesse in Serie A2 1994-1995

Verdetti
 Hockey Cernusco 2000: campione d'Italia.

Serie A1 (hockey su prato maschile)
Sport nel 1993
Sport nel 1994